Panales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Panales, Hidalgo, ort, Ixmiquilpan, 
 Panales, Guanajuato, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar